Dit is een lijst van planetoïden 5101-5200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (5101) Akhmerov || 1985 UB5 || 22 oktober 1985 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5102) Benfranklin || 1986 RD1 || 2 september 1986 || A. Mrkos
|-
| (5103) Diviš || 1986 RP1 || 4 september 1986 || A. Mrkos
|-
| (5104) Skripnichenko || 1986 RU5 || 7 september 1986 || L. I. Chernykh
|-
| (5105) Westerhout || 1986 TM1 || 4 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (5106) Mortensen || 1987 DJ || 19 februari 1987 || P. Jensen
|-
| (5107) Laurenbacall || 1987 DS6 || 24 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (5108) Lübeck || 1987 QG2 || 21 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (5109) Robertmiller || 1987 RM1 || 13 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (5110) Belgirate || 1987 SV || 19 september 1987 || E. Bowell
|-
| (5111) Jacliff || 1987 SE4 || 29 september 1987 || E. Bowell
|-
| (5112) Kusaji || 1987 SM13 || 23 september 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5113) Kohno || 1988 BN || 19 januari 1988 || T. Seki
|-
| (5114) Yezo || 1988 CO || 15 februari 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5115) Frimout || 1988 CD4 || 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (5116) Korsør || 1988 EU || 13 maart 1988 || P. Jensen
|-
| (5117) Mokotoyama || 1988 GH || 8 april 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5118) Elnapoul || 1988 RB || 7 september 1988 || P. Jensen
|-
| (5119) Imbrius || 1988 RA1 || 8 september 1988 || P. Jensen
|-
| (5120) Bitias || 1988 TZ1 || 13 oktober 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (5121) Numazawa || 1989 AX1 || 15 januari 1989 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (5122) Mucha || 1989 AZ1 || 3 januari 1989 || A. Mrkos
|-
| (5123) Cynus || 1989 BL || 28 januari 1989 || Y. Oshima
|-
| (5124) Muraoka || 1989 CW || 4 februari 1989 || T. Seki
|-
| (5125) Okushiri || 1989 CN1 || 10 februari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5126) Achaemenides || 1989 CH2 || 1 februari 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| (5127) Bruhns || 1989 CO3 || 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (5128) Wakabayashi || 1989 FJ || 30 maart 1989 || M. Koishikawa
|-
| (5129) Groom || 1989 GN || 7 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (5130) Ilioneus || 1989 SC7 || 30 september 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| (5131) - || 1990 BG || 21 januari 1990 || E. F. Helin, B. Roman
|-
| (5132) Maynard || 1990 ME || 22 juni 1990 || H. E. Holt
|-
| (5133) Phillipadams || 1990 PA || 12 augustus 1990 || R. H. McNaught
|-
| (5134) Ebilson || 1990 SM2 || 17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (5135) Nibutani || 1990 UE || 16 oktober 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5136) Baggaley || 1990 UG2 || 20 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (5137) Frevert || 1990 VC || 8 november 1990 || J. M. Baur
|-
| (5138) Gyoda || 1990 VD2 || 13 november 1990 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (5139) Rumoi || 1990 VH4 || 13 november 1990 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (5140) Kida || 1990 XH || 8 december 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5141) Tachibana || 1990 YB || 16 december 1990 || T. Seki
|-
| (5142) Okutama || 1990 YD || 18 december 1990 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (5143) Heracles || 1991 VL || 7 november 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| (5144) Achates || 1991 XX || 2 december 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| (5145) Pholus || 1992 AD || 9 januari 1992 || Spacewatch
|-
| (5146) Moiwa || 1992 BP || 28 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5147) Maruyama || 1992 BQ || 28 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5148) Giordano || 5557 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5149) Leibniz || 6582 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5150) Fellini || 7571 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5151) Weerstra || 2160 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5152) Labs || 1931 UD || 18 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (5153) Gierasch || 1940 GO || 9 april 1940 || Y. Väisälä
|-
| (5154) Leonov || 1969 TL1 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (5155) Denisyuk || 1972 HR || 18 april 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (5156) Golant || 1972 KL || 18 mei 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (5157) Hindemith || 1973 UB5 || 27 oktober 1973 || F. Börngen
|-
| (5158) Ogarev || 1976 YY || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (5159) Burbine || 1977 RG || 9 september 1977 || Harvard Observatory
|-
| (5160) Camoes || 1979 YO || 23 december 1979 || H. Debehogne, E. R. Netto
|-
| (5161) Wightman || 1980 TX3 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (5162) Piemonte || 1982 BW || 18 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (5163) Vollmayr-Lee || 1983 TD2 || 9 oktober 1983 || J. Wagner
|-
| (5164) Mullo || 1984 WE1 || 20 november 1984 || C. Pollas
|-
| (5165) Videnom || 1985 CG || 11 februari 1985 || Copenhagen Observatory
|-
| (5166) Olson || 1985 FU1 || 22 maart 1985 || E. Bowell
|-
| (5167) Joeharms || 1985 GU1 || 11 april 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5168) Jenner || 1986 EJ || 6 maart 1986 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5169) Duffell || 1986 RU2 || 6 september 1986 || E. Bowell
|-
| (5170) Sissons || 1987 EH || 3 maart 1987 || E. Bowell
|-
| (5171) Augustesen || 1987 SQ3 || 25 september 1987 || P. Jensen
|-
| (5172) Yoshiyuki || 1987 UX1 || 28 oktober 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5173) Stjerneborg || 1988 EM1 || 13 maart 1988 || P. Jensen
|-
| (5174) Okugi || 1988 HF || 16 april 1988 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (5175) Ables || 1988 VS4 || 4 november 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5176) Yoichi || 1989 AU || 4 januari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5177) Hugowolf || 1989 AY6 || 10 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (5178) Pattazhy || 1989 CD4 || 1 februari 1989 || R. Rajamohan
|-
| (5179) Takeshima || 1989 EO1 || 1 maart 1989 || T. Seki
|-
| (5180) Ohno || 1989 GF || 6 april 1989 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (5181) SURF || 1989 GO || 7 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (5182) Bray || 1989 NE || 1 juli 1989 || E. F. Helin
|-
| (5183) Robyn || 1990 OA1 || 22 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (5184) Cavaillé-Coll || 1990 QY7 || 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (5185) Alerossi || 1990 RV2 || 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (5186) Donalu || 1990 SB4 || 22 september 1990 || B. Roman
|-
| (5187) Domon || 1990 TK1 || 15 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5188) Paine || 1990 TZ2 || 15 oktober 1990 || E. F. Helin
|-
| (5189) - || 1990 UQ || 20 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (5190) Fry || 1990 UR2 || 16 oktober 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5191) Paddack || 1990 VO3 || 13 november 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5192) Yabuki || 1991 CC || 4 februari 1991 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (5193) Tanakawataru || 1992 ET || 7 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5194) Böttger || 4641 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5195) Kaendler || 3289 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5196) Bustelli || 3102 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5197) Rottmann || 4265 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5198) Fongyunwah || 1975 BP1 || 16 januari 1975 || Purple Mountain Observatory
|-
| (5199) Dortmund || 1981 RP2 || 7 september 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (5200) Pamal || 1983 CM || 11 februari 1983 || E. Bowell|}

Planetoïdenlijsten